Чжао - багатозначне слово китайського походження.

 趙\赵 Чжао (царство) періоду Чжаньґо. Також (похідні):
 Династія Рання Чжао
 Династія Пізня Чжао
 Чжао - царство періоду П'яти династій і десяти держав  (910-921).
 Чжао (Чжаосянь 赵县) - повіт у сучасній КНР, пров. Хебей.
 Чжао (прізвище) 
 імператорський клан династії Сун (960-1279)
 昭 титул або його частина
 Чжао-ван (Чу) ()
  Чжао-цзун (династія Тан)